Тодд () — прізвище, яке походить від середньоанглійського todde (у перекладі — «лисиця»).

Відомі носії прізвища:
 Александер Тодд (; 1907—1997) — шотландський хімік-органік, член Лондонського королівського товариства (1942).
 Анна Тодд (;  1989) — американська письменниця.
 Беверлі Тодд (;  1946) — американська акторка, продюсер і сценарист.
 Боб Тодд (; 1921—1992) — британський комедійний актор.
 Вілл Тодд (;  1970) — англійській композитор сучасної музики, піаніст.
 Волтер Едмонд Клайд Тодд (; 1874—1969) — американський орнітолог.
 Галлі Тодд (;  1962) — американська телевізійна акторка.
 Дженніфер Тодд (;  1969) — американський продюсер.
 Джон Ланселот Тодд (; 1876—1949) — канадський паразитолог.
 Еммануель Тодд (;  1951) — французький історик, соціолог, антрополог, журналіст.
 Енн Тодд (; 1909—1993) — британська акторка.
 Кевін Тодд (;  1968) — канадський хокеїст, центральний нападник.
 Колін Тодд (;  1948) — англійський футбольний тренер, у минулому — футболіст.
 Майк Тодд (; 1909—1958) — американський продюсер театру і кіно.
 Малькольм Тодд (; 1939—2013) — британський історик і археолог.
 Марк Тодд (;  1956) — новозеландський вершник, олімпійський чемпіон (1984, 1988).
 Річард Тодд (; 1919—2009) — ірландський кіноактор.
 Тельма Тодд (; 1906—1935) — американська акторка.
 Тоні Тодд (;  1954) — американський актор, сценарист, режисер і продюсер.

Вигадані персонажі 
 Джейсон Тодд () — вигаданий персонаж, що з'являється на сторінках коміксів DC Comics.
 Свіні Тодд () — вигаданий персонаж, який вперше з'явився як головний негативний герой у серії невеликих оповідань «Перлинна нитка» (друкувалася з 1846 по 1847 рік, перевидавалася і пізніше)

Інше 
 «Свіні Тодд: перукар-демон із Фліт-стріт» () — фільм (2007) режисера Тіма Бертона.

Примітки